Васи́лий Ёлкин:
 Ёлкин, Василий Дмитриевич (1918—2001) — Герой Советского Союза.
 Ёлкин, Василий Николаевич (1897—1991) — советский художник-плакатист.